Anne Dacre – nobildonna e poetessa inglese
 Charlotte Dacre – scrittrice inglese
 Giovanni Dacre – arcivescovo cattolico italiano
 Magdalen Dacre – nobildonna inglese